Longxingsi bzw. Longxing si bezeichnet:

das Longxing-Kloster (隆兴寺) in Zhengding in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Longxing-Kloster (Zhengding) 
den Longxing-Tempel (隆兴寺)  (mit der Eisenpagode) in der Stadt Liaocheng (聊城市) in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Longxing-Tempel (Liaocheng)
das Longxing-Kloster (龙兴寺) im Kreis Yuanling 沅陵县 in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Longxing-Kloster (Yuanling)